ЛКЗ 

 ЛКЗ — Ленинградский Кировский завод — одно из прежних названий Кировского завода в Санкт-Петербурге
 ЛКЗ — Локотской конный завод